Су́ка:
 Сука — самка семейства псовых.
 Сука — ругательное выражение в славянских языках; на уголовном жаргоне — сотрудничающий с администрацией, в первую очередь — лагерной.
 Сука — старинный музыкальный инструмент из Польши.
 Большая Сука́ — горный хребет в России на Урале.

Фильмы 
 «Сука» — французский фильм режиссёра Жана Ренуара.
 Сука-судьба — французский драматический фильм-триллер.

См. также 

 Сука Димка
 Сука любовь
 Камерный оркестр имени Сука
 Сукка́
 Сук
 Сукин
 Сучья война